Gigny (Jura)
 Gigny (Yonne)
ook:
Gigny-Bussy,  Marne
Gigny-sur-Saône,  Saône-et-Loire